Охо де Агва Колорада има више значења:

 Охо де Агва Колорада (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Охо де Агва Колорада (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику